Röskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röskär (Saltvik, Åland), 
 Röskär (Föglö, Åland), 
 Röskär, Iniö, Åboland, 
 Röskär (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Röskär (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Röskär (vid Gyltö bro, Korpo), Åboland, 
 Röskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Röskär (vid Björkö, Korpo), Åboland, 
 Röskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Stora Röskär
Lilla Röskär
Rödskär
Rönnskär

Robotskapade Finlandförgreningar